Uummannaq bezeichnet:
 Uummannaq, Stadt im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Uummannaq (Dundas), Ort im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Uummannaq (Nuuk), Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uummannaq (Berg, Ammassalik), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uummannaq (Berg, Qaanaaq) (Dundas Fjeld), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Uummannaq (Berg, Ikeq), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uummannaq (Berg, Nutaarmiut) (auch Uummannaq Avalleq), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uummannaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Uummannaq (Insel, Ammassalik) (Griffenfeld Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Uummannaq (Insel, Kangaatsiaq) (Rifkol), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Uummannaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uummannaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uummannaq (Insel, Angisunnguaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uummannaq (Insel, Ikinngua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uummannaq (Insel, Iterlak), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Uummannaq (Insel, Tallorutit), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Uummannaq (Insel, Kitsissut) (Thorstein Islænder), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Uummannaq (Insel, Uummannalik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Uummannaq (Insel, bei Naajaat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uummannaq (Insel, Nutaarmiut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uummannaq (Insel, Sugar Loaf Bugt) (Sugar Loaf), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uummannaq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Uummannaq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland